

Населені пункти та їхні частини
 Шимбарк — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Шимбарк — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Шимбарк — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки